Govan Mbeki, Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivist en medeoprichter van de ANC-Jeugdliga
Thabo Mbeki, zoon van Govan Mbeki en voormalige president van Zuid-Afrika